Карт-бланш (  «белая/пустая карта») — неограниченные полномочия, предоставленные доверителем доверенному лицу при осуществлении деловой операции от имени доверителя. Может означать:
 полная свобода действий или право выбора между вариантами действия
 Карт-бланш — пустой чек (наиболее частое использование в английском языке — :en:Blank cheque)
 «Карт-бланш» — роман Джеффри Дивера о Джеймсе Бонде
 «Карт-бланш» — фестиваль стрит-арта в Екатеринбурге
 Carte Blanche Card — кредитная карта Diners Club
 Carte Blanche — учения НАТО в Западной Германии в конце июня 1955 года с имитацией применения ядерного оружия на территории Германии

См. также 
 Lettre de cachet — письмо-приказ о внесудебном аресте с королевской печатью: имя арестуемого отсутствовало и его мог вписать владелец письма